Svendborg Kommune er en kommune i Region Syddanmark efter Kommunalreformen i 2007. Den 15. november 2005 blev kommunalbestyrelsen valgt. I 2006 fungerede de nyvalgte medlemmer som sammenlægningsudvalg, og fra 1. januar 2007 som den nye kommunes kommunalbestyrelse. Via en øsamarbejdsaftale varetager Svendborg Kommune en række opgaver for Langeland og Ærø Kommuner.

Ud over Sydfyn dækker kommunen blandt andre øerne Tåsinge, Thurø, Drejø, Hjortø og Skarø i det Sydfynske Øhav.

Svendborg Kommune opstod ved sammenlægning af Egebjerg Kommune, Gudme Kommune og den gamle Svendborg Kommune.

Byer

Politik

Nuværende byråd

Byrådet 2018 - 2022

Borgmestre

Logo 

Svendborgs byvåben viser tre røde tårne over fem hvide bølger på en blå baggrund. Over tårnene er der en gul måne og en gul sekstakket stjerne. Byvåbnet kan dateres tilbage til 1300-tallet. Svendborg Kommune anvender et logo, der er en stiliseret version af byvåbnet i blå og hvid.

Sogne i Svendborg Kommune 
Medlemmer af Folkekirken (indbyggere) pr. 1. juli 2010

Referencer 

 
Kommuner i Region Syddanmark